Albee Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Albee Creek (Bull Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien
 Albee Creek (Elm Creek), Fluss im Bundesstaat Kansas